La línea 710 es una línea de transporte suburbano, la cual une Montevideo con Parque del Plata. El destino de Ida es Parque del Plata y el destino de vuelta es Montevideo.

Ramales 

 710 Parque del Plata (Giannatassio).
 710 Parque del Plata (Aeropuerto-Interbalnearia)
 710 Estación Atlántida (Aeropuerto-Interbalnearia)
 710 Parque del Plata (DIRECTO)

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo

Enlaces externos 
 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 https://www.copsa.com.uy
 https://www.rome2rio.com/es/s/Montevideo/Estaci%C3%B3n-Atl%C3%A1ntida